Арса́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 490 км на південний захід від Парижа, 20 км на північний захід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 1197 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3258,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Арсак на сайті французького Національного інституту географії
 Арсак на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Арсак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда